Клубный чемпионат мира по футболу 2008 года — пятый по счету розыгрыш, прошёл в Японии с 11 по 21 декабря 2008 года. В розыгрыше приняли участие 7 команд. Матчи прошли по системе плей-офф, финалист Лиги чемпионов Азии и Лиги чемпионов Океании начали турнир с 1/8 финала, победители Лиги чемпионов Азии и Африки, а также Кубка чемпионов КОНКАКАФ — с 1/4 финала, победители Кубка Либертадорес и Лиги чемпионов УЕФА — с 1/2 финала. В данном розыгрыше состоялся матч за 5-е место.

Участники 
  Манчестер Юнайтед (Манчестер, Англия) — победитель Лиги чемпионов УЕФА 2007—2008;
  ЛДУ Кито (Кито, Эквадор) — победитель Кубка Либертадорес 2008;
  Пачука (Пачука-де-Сото, Мексика) — победитель Кубка чемпионов КОНКАКАФ 2008;
  Аль-Ахли (Каир, Египет) — победитель Лиги чемпионов КАФ 2008;
  Гамба Осака (Осака, Япония) — победитель Лиги чемпионов АФК 2008;
  Уайтакере Юнайтед (Окленд, Новая Зеландия) — победитель Лиги чемпионов Океании 2007—2008;
  Аделаида Юнайтед (Аделаида, Австралия) — финалист Лиги чемпионов АФК 2008.

Стадионы 
 Олимпийский стадион (Токио, 60000 мест)
 Тойота (Тойота Сити, 45000 мест)
 Ниссан (Иокогама, 72370 мест)

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

Матч за 5-е место

Матч за 3-е место

Финал

Бомбардиры 
 Уэйн Руни (Манчестер Юнайтед) — 3 мяча

Лучшие игроки турнира

Примечания

Ссылки 
 Клубный чемпионат мира 2008 на сайте ФИФА 

2008
2008 год в футболе
Декабрь 2008 года
Спорт в Японии в 2008 году
Международные соревнования по футболу в Японии
Чемпионаты мира в Японии
Чемпионаты мира в 2008 году